ORP Orzeł (1939), een Poolse Orzełklasse onderzeeboot.
 ORP Orzeł (1962), een Poolse Whiskeyklasse onderzeeboot.
 ORP Orzeł (1986), een Poolse Kiloklasse onderzeeboot.